Die Segunda División 1998/99 war die 68. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 29. August 1998 und endete am 20. Juni 1999. Zwischen dem 27. und 30. Juni 1999 wurden die Play-Off-Spiele ausgetragen. Meister wurde der FC Málaga.

Vor der Saison 
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die zwei besten Mannschaften stiegen direkt in die Primera División auf. Der Dritt- und Viertplatzierte spielte gegen den 17. bzw. 18. der Primera División um den Aufstieg. Reservemannschaften nicht aufstiegsberechtigt. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen SD Compostela, CP Mérida und Sporting Gijón teil. Aus der Segunda División B kamen FC Málaga, RCD Mallorca B, FC Barcelona B und Recreativo Huelva.

Abschlusstabelle

Play-Offs 
In den Play-Offs spielten der Viert- und Fünftplatzierte der Segunda División gegen die Vereine auf Rang 18 und 17 der Primera División um den Aufstieg bzw. Verbleib in Spaniens Eliteliga.

|}

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – FC Málaga
 3. – CD Numancia
 4. – FC Sevilla
 5. – Rayo Vallecano

 Absteiger in die Segunda División B
 19. – RCD Mallorca B
 20. – FC Barcelona B
 21. – Hércules Alicante
 22. – CD Ourense

 Absteiger aus der Primera División
 FC Extremadura
 FC Villarreal
 CD Teneriffa
 UD Salamanca

 Aufsteiger in die Segunda División
 FC Córdoba
 FC Elche
 FC Getafe
 UD Levante

Torschützenliste

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1998/99
Fußballsaison 1998/99